Сте́рлинг (, ) — один из 32 округов Шотландии. Граничит с округами Аргайл-энд-Бьют, Ист-Данбартоншир, Уэст-Данбартоншир, Клакманнаншир, Перт-энд-Кинросс и Фолкерк.

Населенные пункты 

 Бэннокберн (Bannockburn)
 Данблейн (Dunblane),
  (Doune)
  (Callander)
 Стерлинг (Stirling)

Озёра 
 Лох-Ломонд
 Лох-Катрин
 Ментит

Национальный парк 
 Лох-Ломонд-энд-те-Троссахс (частично на территории округа)